Chiriboga ist der Familienname folgender Personen:

 Benigno Chiriboga (1900–1981), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Latacunga
 Federico Páez Chiriboga (1880–1974), ecuadorianischer Ingenieur und Politiker, siehe Federico Páez
 Luis Chiriboga Parra (1930–2013), ecuadorianischer Politiker und Sportfunktionär
 Luis Benigno Gallegos Chiriboga (* 1946) ecuadorianischer Diplomat, siehe Luis Gallegos
 Luz Argentina Chiriboga (* 1940), ecuadorianische Schriftstellerin
 Pacífico Chiriboga (1810–1886), ecuadorianischer Politiker
 Raúl Eduardo Vela Chiriboga (1934–2020), ecuadorianischer Erzbischof und Kardinal
 Rosa Chiriboga, ecuadorianische Medizinerin